Теляково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Теляково — деревня в Узденском районе Минской области Белоруссии.

Россия 
 Теляково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Теляково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Теляково — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Теляково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Теляково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Теляково — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Теляково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Теляково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.